Апанович Олена Михайлівна ( 9 листопада 1919 —  21 лютого 2000) — український історик, архівіст, письменниця. 
 Апанович Віктор Антонович – ( 3 вересня 1922 —  18 червня 1996) — український художник, живописець, ілюстратор.

українські прізвища
Прізвища на -ич